Žár bezeichnet in Tschechien

 Žár, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Žár, Ortsteil von Vacov, Okres Prachatice
 Žár, Ansiedlung von Ostravice, Okres Frýdek-Místek